HD 86264 — звезда, которая находится в созвездии Гидры на расстоянии около 237 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна экзопланета.

Характеристики 
HD 86264 представляет собой звезду главной последовательности. По массе и размерам она немного превосходит наше Солнце: её диаметр и масса равны 1,88 и 1,42 солнечных соответственно. Она ярче Солнца 4 с половиной раз. Температура поверхности звезды достигает 6120 кельвинов.

Планетная система 
В 2009 году командой астрономов было объявлено об открытии планеты HD 86264 b. Это газовый гигант, который превосходит по массе Юпитер приблизительно в 7 раз. Планета обращается на расстоянии 2,86 а.е. от родительской звезды по сильно вытянутой эллиптической орбите. Полный оборот она совершает за 1475 дней.

Примечания

Ссылки 
 HD 86264 в энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 86264 на сайте Планетные системы

86264
Планетные системы